Les élections législatives israéliennes ont eu lieu le  novembre 1988, en Israël. Le seuil électoral est de 1 %.

Résultats

Notes et références 

1988
Israël
1988 en Israël
Politique en novembre 1988